Mesosfære (:mēsos for 'i midten' og sphaîra for kugle) henviser til to artikler:

 Mesosfære (atmosfære) – lag i atmosfæren i 50 til 80 km højde.
 Mesosfære (kappen) – nederste del af kappen, 350 km til 2.883 km dybde.